Cristo de piedad o de la piedad (escrito con mayúscula o minúscula según el contexto) puede referirse a:
Una advocación de Cristo.
Distintas formas de representación artística de Cristo:
Pietà, muerto, en brazos de su madre.
Imago pietatis o "Varón de dolores", "Cristo de las Cinco Llagas" o "Cristo de la Misa de San Gregorio".
Cristo pensativo, coronado de espinas, sentado, a veces con la cabeza apoyada en un brazo.
Cofradías vinculadas a alguna imagen de Cristo con esa advocación o formas de representación:
Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad (Vivero).
Hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Piedad (Ciudad Real).
Hermandad de la Piedad (Córdoba).
Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, en su Sagrada Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán (Jaén).

Notas